Lonja-Trebež, rijeka
 Lonja (Sisak), gradsko naselje Siska, Hrvatska